Plötzensee (buurt), een buurt in Berlin-Charlottenburg-Nord
 Plötzensee (gevangenis), een gevangenis in bovenstaande wijk
 Plötzensee (Berlin-Wedding), een meer in Berlin-Wedding
 Plötzensee (Barnim), een meer im Barnim, een district in de Duitse deelstaat Brandenburg